Маријанела има више значења:

 Маријанела (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Маријанела (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику